Julius senior Schmidlin (1867. – 1927.), hrvatsko-švicarski diplomat i poduzetnik. Otac hrvatskog poduzetnika Juliusa i svekar hrvatske hazenašice Melite Lovrenčić.

Životopis 
Rođen 1867. godine. Oženio Slovenku. Bio je švicarski konzul u Zagrebu. Podrijetlom iz Ruswila u kantonu Luzern. Dobro je govorio hrvatski jezik. 1904. godine se gospodarski osamostalio utemeljenjem vlastite trgovinske tvrtke koja je bila specijalizirana na izvoz i uvoz prehrambenih proizvoda. Bio je prvi švicarski konzul u Zagrebu 1920. – 1926. godine. Postao je i generalnim zastupnikom tvrtke Gavrilović iz Petrinje. Švicarski ulagači poput Schmidlina ulagali su diljem Hrvatske i BiH i osnivali tvrtke prehrambene industrije, tvrtke za preradu drveta, tekstila i cementa i imali udjele u hercegovačkim rudnicima boksita. Sin Julius preuzeo je poslije njegove smrti 1927. godine njegovo poslovno carstvo.

Izvori 

Životopisi, Zagreb
Hrvatski poduzetnici
Diplomati
Životopisi, Švicarska